Schulzes Buchhandlung oder Schulze’s Buchhandlung steht für:

 Friedr. Schulze’s Buch- und Kunsthandlung, Sortiments- und Verlagsbuchhandel in Berlin, siehe Friedr. Schulze’s Verlag 
 Theodor Schulzes Buchhandlung, Verlagsbuchhandlung in Hannover